Vlag van Amazonas (Brazilië), gebruikt door een Braziliaanse deelstaat
 Vlag van Amazonas (Colombia), gebruikt door een Colombiaans departement
 Vlag van Amazonas (Venezuela), gebruikt door een Venezolaanse deelstaat